Apus kan syfta på:
Apus (släkte) – ett släkte med små till medelstora fåglar inom familjen seglare
Apus – en svag stjärnbild på södra stjärnhimlen, se Paradisfågeln.